Rest — пятый альбом французской музыкантки и актрисы Шарлотты Генсбур. Альбом был в основном спродюсирован французским электронным музыкантом SebastiAn и выпущен 17 ноября 2017 года лейблом Because Music. Это был её первый релиз за шесть лет, на нём представлены коллаборации с Полом Маккартни, Ги-Мануэлем де Омем-Кристо, Оуэном Паллеттом и другими. Треки «Rest» и «Deadly Valentine» были выпущены синглами, музыкальные видео на них сняла сама Генсбур.

Рецензии критиков 

Rest получил признание музыкальных критиков. Так, на Metacritic по итогам 22 обзоров альбом получил в среднем 80 баллов из 100, что указывает на «в целом положительные отзывы». Оливиа Хорн из Pitchfork наградила альбом званием «Лучший новый альбом».

Список композиций 
Все тексты песен — Шарлотта Генсбур; вся музыка сочинена SebastiAn; за исключением отмеченных.

Участники записи 

Музыканты
 Шарлотта Генсбур — вокальные партии
 Sebastian — синтезатор , программирование ударных , пианино , клавесин , колокола , орган , синт-бас , Rhodes , бас-гитара , Wurlitzer , бэк-вокальные партии , гитары , клавинет 
 Эмиль Сорнин — гитары , Меллотрон , бас-гитара , клавинет , клавесин , Philicorda , Wurlitzer , колокольчики , шум , перкуссия , тамбурин 
 Alice Attal — бэк-вокальные партии 
 Skyler Pierce Scher — бэк-вокальные партии 
 Rachel Kay McCain — бэк-вокальные партии 
 Elisabeth Sophia Seiple — бэк-вокальные партии 
 Vincent Taeger — ударные 
 Пол Маккартни — гитары , пианино , дополнительные ударные 

Струнные и рожки
 Sebastian — аранжировки
 Оуэн Паллетт — аранжировки, дирижирование
 Nadia Sirota — fixing, скрипка
 Kabir Hermon — запись
 Анна Elashvili — скрипка
 Annaliesa Place — скрипка
 Лора Lutzke — скрпика
 Патрисиа Kilroy — скрпика
 Pauline Kim Harris — скрпика
 Роб Moose — скрипка
 Габриэль Cabezas — виолончель
 Дэвид Нельсон — тромбон
 Рэйчел Drehmann — Французский рожок

Технический персонал
 Том Элмхирст — микширование 
 Джо Visciano — микширование , инженер
 Брэндон Буст — микширование , инженер
 Эрик Chedeville — микширование, инженер 
 Sebastian — инженер
 Эмиль Sornin — инженер
 Julien Naudin — инженер
 Antoine Poyeton — инженер
 Дрю Браун — инженер
 Фил Joly — инженер
 Беатрис Artola — инженер
 Joakim Bouaziz — инженер
 Шас — инженер
 Florian Lagatta — инженер 
 Laury Chanty — ассистент инженера 
 Chab (Antoine Chabert) — мастеринг

Обложка
 Collier Schorr — фотографии
 Nathalie Canguilhem — креативный директор
 Raphaël Garnier — графический дизайн

Хит-парады

Недельные хит-парады

Итоговые хит-парады

Сертификация

Примечания 

Альбомы Шарлотты Генсбур
Альбомы Because Music